

Wydarzenia 

 król Persji Cyrus II Wielki podbił Armenię (data sporna lub przybliżona)

Zmarli 
 Suizei - cesarz Japonii (ur. 632 p.n.e.).